Bessingen bezeichnet

 die Ortschaft Bessingen (Coppenbrügge) in Niedersachsen
 die beiden Dörfer Nieder-Bessingen und Ober-Bessingen in Hessen
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Bassing
 die Gemeinde Freienbessingen in Thüringen

Siehe auch:
 Besingen
 Bissingen